Een Germaanse godenfamilie: Asen (mythologie)
 Een Bulgaarse dynastie: Asen (dynastie)
Åsen (doorverwijspagina), een plaats in Noorwegen en in Zweden